Andrzej Stanisław Załuski (1695–1758) – biskup płocki, łucki, chełmiński, krakowski, kanclerz wielki koronny.
 Stanisław Załuski (ur. 1929) – polski prozaik, reportażysta, autor utworów dla młodzieży i widowisk telewizyjnych